Abdullahi ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Abdallahi ibn Muhammad (1846–1899), Kalif von Omdurman (Sudan)
 Abdullahi Issa (1922–1988), somalischer Premierminister
 Abdullahi Yusuf Ahmed (1934–2012), somalischer Staatspräsident
 Ibrahim Alhassan Abdullahi (* 1996), nigerianischer Fußballspieler
 Magaji Abdullahi († 2016), nigerianischer Politiker
 Mohamed Abdullahi Waayel (20. Jhd.–2009), somalischer Politiker und Bildungsminister Somalias
 Mohamed Abdullahi Mohamed (* 1962), somalischer Premierminister
 Abdullahi Shehu (* 1993), nigerianischer Fußballspieler
 Suleiman Abdullahi (* 1996), nigerianischer Fußballspieler

Siehe auch
 Abdallah
 Abdullah
 Abdollahi
 Abdulai